Bergendy Péter (1941) zenész, szaxofonos
 Bergendy Péter (1964) filmrendező, pszichológus, előbbi fia